Вільне́в-ла-Компта́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 165 км на захід від Монпельє, 36 км на захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 479 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1242,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-ла-Компталь на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ла-Компталь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ла-Компталь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од